Haidamaka var ett pro-ukrainskt paramilitärt zaporogkosackiskt förband som hade sitt ursprung i Podolien, i den del av dagens Ukraina som då tillhörde Polsk-litauiska samväldet. Tiden efter upplösning av Polsk-litauiska samväldet 1793 ägde många katastrofala räder av ukrainska rövarband rum.

Ukraina under 1700-talet
Polen under 1700-talet
Antisemitism i Ukraina
Antisemitism i Polen